Panizza ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Panizza (* 1998), italienischer Ruderer
 Augusto Panizza (1837–1910), italienischer Jurist und Lokalhistoriker 
 Bartolomeo Panizza (1785–1867), italienischer Chirurg 
 Bernardino Panizza (1827–1912), italienischer Tiermediziner
 Bonaventura Leopold Panizza (1772–1833), italienisch-deutscher Kaufmann in Würzburg, Stammvater der deutschen Familie Panizza
 Ettore Panizza (1875–1967), argentinischer Komponist, Dirigent und Musikpädagoge italienischer Herkunft
 Franco Panizza (* 1959), italienischer Politiker
 Giovanni Battista Panizza (1852–1923), italienischer Seelsorger
 Lino Panizza Richero (* 1944), italienischer Geistlicher, Bischof von Carabayllo
 Martín Panizza (* 1970), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Mathilde Panizza-Speeth (1821–1915), deutsche Autorin (Pseudonym Siona), Mutter von Oskar Panizza und Nichte von Peter Speeth
 Oskar Panizza (1853–1921), deutscher Mediziner, Schriftsteller und Publizist
 Sandro Panizza (1922–2008), italienischer Politiker
 Wladimiro Panizza (1945–2002), italienischer Radrennfahrer
 Wolf Panizza (1901/04–1977), deutscher Maler

Siehe auch:
 Panica
 Banniza
 Banitza